Orthoplana är ett släkte av plattmaskar. Orthoplana ingår i familjen Otoplanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Virvelmaskar
Orthoplana